Modest Romiszewski (1861–1930) – polski i rosyjski generał
 Modest Romiszewski (1894–1940) – major kawalerii II Rzeczypospolitej